Giacomo Ferrari è il nome di più persone:
Giacomo Ferrari (XVI secolo) – pittore italiano
Giacomo Ferrari (XVI secolo) – astronomo italiano
Giacomo Ferrari (1747-1807) – pittore e architetto italiano
Giacomo Gotifredo Ferrari (1763-1842) – compositore italiano
Giacomo Ferrari (1887-1974) – politico italiano
Giacomo Ferrari (1967-) – calciatore italiano